Municipio de Burnsville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Burnsville (condado de Anson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Anson.
 Municipio de Burnsville (condado de Yancey, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Yancey.